Роскомън може да се отнася за:

 Роскомън, град в Ирландия
 Роскомън, графство в Ирландия
 Роскомън, графство в САЩ, щата Мичиган